Jan van Essen, een 16e-eeuwse augustijner monnik
Jan van Essen (ca.1640-1684), een Zuid Nederlands kunstschilder
Johannes Cornelis van Essen (1854-1936) , Nederlands kunstschilder
Mathilde II van Essen (ca. 949-1011), abdis van het abdijvorstendom Sticht Essen
Hanske Evenhuis-van Essen (1921), een Nederlands politica
Gerard van Essen (1924-1997), een Nederlands komiek, beter bekend als Peppi van het duo Peppi en Kokki
Rob van Essen (1963), een  Nederlands schrijver
Vincent van Essen (1979), een Nederlands kok
Frans van Essen (1980), een Nederlands popmuzikant en producer
Sharon van Essen (1981), een Nederlands wielrenster
Kevin van Essen (1989), een Nederlands voetballer